Karangasem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Karangasem, regentskap, Provinsi Bali, 
 Karangasem (distrikt), distrikt i Provinsi Bali, 
 Desa Karangasem (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -8,02, long 110,53), 
 Desa Karangasem (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -8,00, long 110,75), 
 Desa Karangasem (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 109,21), 
 Desa Karangasem (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,01, long 109,74), 
 Desa Karangasem (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,73, long 108,33), 
 Desa Karangasem (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,70, long 108,48), 
 Desa Karangasem (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,48, long 108,17), 
 Desa Karangasem (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 110,53), 
 Desa Karangasem (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Kelurahan Karangasem (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,89, long 109,74), 
 Desa Karangasem (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,86, long 108,66), 
 Desa Karangasem (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,77, long 112,96), 
 Desa Karangasem (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,70, long 112,81), 
 Desa Karangasem (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,01, long 111,11), 
 Desa Karangasem (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,52, long 112,51), 
 Kelurahan Karangasem (administrativ by i Indonesien, Provinsi Bali), 
 Desa Karangasem (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -6,82, long 111,90), 

Robotskapade Indonesienförgreningar